A 2012-es Superbike-világbajnokság volt a sorozat huszonötödik kiírása. A szezon során tizennégy helyszínen összesen huszonhét versenyt rendeztek. A páratlan szám egy elmaradt futam miatt jött ki, ugyanis az első monzai versenyt törölni kellett.

A bajnokságot 2010 után ismét az olasz Max Biaggi nyerte, ám mindössze fél ponttal előzte meg az angol Tom Sykest.

Versenyek 

A FIM az előzetes versenynaptárat 2011. szeptember huszonnegyedikén hozta nyilvánosságra tizenhárom megerősített és két függőben lévő versenyhelyszínnel. Októberben még bekerült a versenynaptárba Imola, így tizennégy helyszínesre bővült a naptár, benne először a Moscow Racewayjel.

Versenyzők és csapatok 

A nevezési listát január nyolcadikán tették közzé.

A világbajnokság végeredménye

Konstruktőri világbajnokság

Jegyzetek

További információk 

A Superbike-világbajnokság hivatalos weboldala

2012 a Superbike-ban
Superbike világbajnokságok